Loft Story 2 est la deuxième saison de la télé réalité québécoise Loft Story se déroulant de janvier jusqu'en . Isabelle Maréchal est l'animatrice des galas du dimanche, alors que Virginie Coossa est chargée de l'animation des émissions quotidiennes.

Loft Story 2 est la première saison à utiliser « le Maître du loft » ou simplement « le Maître », une voix que les lofteurs entendent et à laquelle ils doivent obéir.

Mathieu et Dominique ont participé à Loft Story 6 : La Revanche en 2009.

Déroulement du jeu 

Légende :

Notes et références 

2